Le nom Fundy peut faire allusion à:

Baie de Fundy, une baie canadienne;
Fundy Bay, une localité du Nouveau-Brunswick (Canada);
Deux anciennes circonscriptions du Nouveau-Brunswick :
 Fundy, une ancienne circonscription fédérale ;
Îles-de-Fundy, une ancienne circonscription provinciale ;
Parc national de Fundy, un parc national au Nouveau-Brunswick;
Réserve de biosphère de Fundy, une réserve de biosphère du Nouveau-Brunswick.

Homonymie de toponyme